San Juan Acatitlán kan syfta på två orter i Mexiko:

San Juan Acatitlán, delstaten Mexiko – ort i kommunen Luvianos.
San Juan Acatitlán, Puebla – ort i kommunen Caltepec.